Bayon, commune française du département de la Gironde. 
 Bayon, commune française du département de Meurthe-et-Moselle.
 Le Bayon, temple d'Angkor (Cambodge).
 Le Bayon, cours d'eau des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Bayon, village camerounais.
 Bayon, groupe de musique est-allemand.
 Bayon (Bruno T.), journaliste et écrivain français
 Marie-Blanche Bayon, artiste peintre française.
 Hyundai Bayon, un modèle de voiture.
 Le bayón (avec un accent tonique sur le "o" en espagnol) est aussi une .  (danse brésilienne sur un rythme de baião), qui lui est plutôt lent.

Notes et références

Voir aussi 
 Job Le Bayon (1876-1935), auteur dramatique breton.
 Bayon-sur-Gironde, commune française du département de la Gironde.
 Bayons, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Bayonne

Homonymie de toponyme